Paratyphis är ett släkte av kräftdjur. Paratyphis ingår i familjen Platyscelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Paratyphis